Sterling Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Sterling Township du comté de Whiteside.

Indiana 
  du comté de Crawford.

Kansas 
  du comté de Hodgeman.
  du comté de Rice.

Michigan 
 Sterling Township du comté de Macomb. Supprimé en 1968 : actuellement Sterling Heights.

Minnesota 
  du comté de Blue Earth.

Ohio 
  du comté de Brown.

Pennsylvanie 
  du comté de Wayne.

Voir aussi 
 
  Mount Sterling Township du comté de Brown dans l'Illinois.

Homonymie de townships